Název Kurów může označovat

Sídla nebo jejich části v Polsku

 Kurów (okres Puławy), obec v Lublinském vojvodství v okrese Puławy
 Kurów (okres Bełchatów), obec v Lodžském vojvodství v okrese Bełchatów

Jiné

 Kurov – obec na Slovensku